Наведений нижче список комун Люксембургу за найвищою точкою містить відомості про висоту найвищої точки кожної з 116 комун — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Великого Герцогства Люксембург, а також про її місце у рейтингу за цим показником.

Список комун за найвищою точкою

Див. також 
 Список комун Люксембургу
 Список комун Люксембургу за площею
 Список комун Люксембургу за населенням
 Список комун Люксембургу за щільністю населення
 Список комун Люксембургу за найнижчою точкою